Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2011 прошёл в городе Реджайна (пров. Саскачеван, Канада) со 2 по 10 апреля 2011 года. Турнир прошёл в 53-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 20-й раз. В Реджайне турнир прошёл в 3-й раз.

Чемпионом мира стала (в 33-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Шотландии со счётом 6:5. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за бронзовые медали сборную Норвегии со счётом 7:6.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в стадию плей-офф, разыгрывающуюся по «системе с выбыванием Пейджа» (): в четвертьфинале-1 занявшая на групповом этапе 1-е место команда играет со 2-й, победитель выходит напрямую в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем четвертьфинала-2 (между 3-й и 4-й командами) за выход в финал. Проигравшие в четвертьфинале-2 и в полуфинале встречаются в матче за 3-е место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (одновременно и как сборная принимающей страны, и как ; Канаду представляла команда-победитель , скип Джефф Стоутон), восемь европейских мужских сборных, занявших 1—8 места на чемпионате Европы 2010 года, сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку), а также сборные Китая и Республики Корея (получившие квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2010).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в четвертьфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в четвертьфинал плей-офф с 4-го места.

Сборная Швеции заняла на групповом этапе 3-е место, поскольку при равенстве количества побед со сборными Норвегии и Франции у неё был лучший результат в проведённых до начала турнира (специально для этих целей — когда нужно ранжировать команды с одинаковым количеством побед) постановочных бросках в дом ().

Тай-брейк 
  4:5

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Томас Ульсруд (сборная Норвегии).

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2011

2011
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Реджайне
2011 год в кёрлинге
Чемпионаты мира в Канаде
Апрель 2011 года